osoby
 Henryk IV (973/978-1024) – książę Bawarii 995-1005; król Niemiec, cesarz rzymski jako Henryk II
 Henryk IV Salicki (1050-1106) – król Niemiec 1056-1105, cesarz rzymski 1084-1105; książę Bawarii jako Henryk VIII
 Henryk IV (1200–1246/7) – książę Limburgii 1226–1246/7, hrabia Bergu 1225–1246/7
 Henryk IV Prawy (1257/58-1290) – książę wrocławski 1266-1290, książę krakowski 1288-1290
 Henryk IV Wierny (1291/92-1342) – książę żagański 1309-1342
 Henryk IV Lancaster (1367-1413) – król Anglii 1399-1413
 Henryk IV (1397-1427) – hrabia Holsztynu i książę Szlezwika 1404-1427
 Henryk IV (1424-1474) – król Kastylii i Leónu 1454-1474
 Henryk IV Burbon (1553-1610) – król Francji 1589-1610, król Nawarry jako Henryk III
 pozostałe
 Henryk IV, część 1, Henryk IV, część 2 – kroniki Williama Szekspira
 Henryk IV – dramat Luigiego Pirandella